— японский иллюстратор, мангака.

Работы

Манга 
 «Сказание о Вартраге» ／BiBLOS, 1996, апрель
 ARTY SQUARE／BIBLOS,1996, ноябрь
 «Синдром Демиана»  ／7 томов、Tokuma Shoten,1999, сентябрь -
 «Путь греха» 1-6 ／Kadokawa Shoten Publishing, 2000, сентябрь - 2008, март
 «Сказание о Вартраге» ／2 тома, Libre Publishing, 2010, январь-

Иллюстрации в романах

Художественные альбомы 
 『LOVER’S DIARY』,  (январь 1998 г.)
 Художественный альбом «Военные хроники Дельфинии», 
 『QUEEN』,  (сентябрь 2004 г.)

Ссылки 
 S.S散回族 официальный сайт

Мангаки
Художники Японии
Родившиеся 15 августа
Художники-иллюстраторы Японии